Jules Bordet, Belgisch immunoloog en microbioloog
station Bordet, een spoorwegstation in de Brusselse gemeente Evere